Montauriol kan syfta på:
 Montauriol, Aude
 Montauriol, Lot-et-Garonne
 Montauriol, Pyrénées-Orientales
 Montauriol, Tarn